Тминоножка, или Граммосциадиум () — небольшой род травянистых растений семейства . Представители рода произрастают в Закавказье, Передней Азии и Иране.

Биологическое описание 
Многолетние травы с дваждыперисто-рассечёнными листьями и тонкошиловидными конечными дольками и перисто-рассеченной обёрткой.

Зубцы чашечки заметные, шиловидные, при плодах твердеющие. Лепестки белые, обратнояйцевидные.

Плоды цилиндрические, продолговато-линейные на утолщенных цветоножках.

Классификация

Таксономия

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 8 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид  на сайте The Plant List отсутствует.

Примечания

Литература 
 
 
 

Зонтичные
Флора Евразии